Strawberry Switchblade — дебютный студийный альбом шотландской поп-рок-группы Strawberry Switchblade, выпущенный в апреле 1985 года.

Список композиций 

 Бонус-треки японского переиздания 1997 года

Позиции в чартах

Примечания 

Дебютные альбомы 1985 года
Альбомы Warner Music Group